Лафлин () — ирландская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Лафлин, Грегори — американский профессор астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Крузе, планетолог.
 Лафлин, Кларенс Джон (1905—1985) — американский фотограф.
 Лафлин, Роберт (род. 1950) — американский физик, лауреат Нобелевской премии (2008).
 Лафлин, Томас (род. 1971) — американский рестлер, более известный как Томми Дример.

Населённые пункты

США 
 Лафлин (Пенсильвания) — населённый пункт в округе Лузерн, Пенсильвания.
 Лафлин (Невада) — статистически обособленная местность в округе Кларк, штат Невада; место ежегодного слета байкеров.